NK Vitanovići `78, bosanskohercegovački nogometni klub
 Vitanovići Donji, naselje u distriktu Brčko, BiH
 Vitanovići Gornji, naselje u distriktu Brčko, BiH